Harry Morgan (1915-2011) – attore statunitense.
Harry Morgan  – personaggio del romanzo La mano sinistra di Dio e della serie televisiva Dexter.
Harry Morgan (1889-1956) – giocatore di football australiano.
Harry S. Morgan (1945-2011) – produttore e regista tedesco.